Эльшад Ахмедов:
* Ахмедов, Эльшад Ильяс оглы (az; род. 1969) — азербайджанский биолог, директор Института зоологии НАНА.
 Ахмедов, Эльшад (род. 1970) — советский и азербайджанский футболист, тренер.